Alice Wong peut désigner :

 Alice Wong (née en 1948), femme politique canadienne de Colombie-Britannique ;
 Alice Wong (née en 1974), activiste américaine des droits des personnes handicapées.